Das Filmfest Düsseldorf ist ein Kurzfilmfestival in Düsseldorf, welches seit 2003 jährlich von Studierenden der Medien- und Kulturwissenschaft der Heinrich-Heine-Universität organisiert wird.

Geschichte 
Das Filmfest Düsseldorf wurde ursprünglich im Jahre 2003 von Studierenden des Instituts für Medien- und Kulturwissenschaft ins Leben gerufen. Seitdem findet es jährlich im November statt. Studierende der Medien- und Kulturwissenschaft haben die Möglichkeit, sich bei der Organisation des Festivals im Rahmen eines Projektmoduls zu beteiligen. Seit 2010 ist das Filmfest ein eingetragener Verein.

Konzept / Festivalprofil 
Hauptziel des Filmfestes ist es, jungen, Filmemachern eine Plattform zu bieten sowie den kurzen Film zu zelebrieren. Dabei sollen die eingesendeten Filme eine Länge von mindestens 3 und maximal 30 Minuten haben, in den letzten zwei Jahren entstanden und einer der ersten fünf Filme der Macher sein. Auf Vorgaben bei Genre und Thematik wird verzichtet. Es werden sowohl nationale als auch internationale Filme berücksichtigt. Das Filmfest wird durch ein circa 50-köpfiges Team realisiert, das in einen Vorstand und fünf weitere Teams (PR, Akquise, Veranstaltung, Technik und Design) aufgeteilt wird. Als gemeinnütziger Verein wird das Filmfest Düsseldorf von Förderern und Sponsoren finanziert. Der Eintritt zum Festival ist frei.

Ablauf 
Das Filmfest findet jährlich an drei Tagen im November statt. Während der ersten beiden Tage werden die Filme im größten Hörsaal der Heinrich-Heine-Universität dem Publikum sowie einer Fachjury in Blöcken präsentiert. Aus jedem Block wählen die Zuschauer ihre Favoriten aus. Der Finaltag findet in einer Düsseldorfer Kulturstätte statt. Hier werden die Filme mit den meisten Stimmen erneut vorgeführt. Neben den ausgewählten Filmen sind die Filmfesttage durch ein Programm zwischen den Filmblöcken geprägt. Dabei treten meist lokale Newcomer-Musiker auf.

Preise 
Die fünfköpfige Fachjury setzt sich zusammen aus einer Person des ehemaligen Vorstands sowie Experten der Wissenschaft sowie Filmbranche. So wirkten beispielsweise Hape Kerkeling, Jella Haase oder Paula Schramm in der Jury mit. Es gibt einen Publikumspreis für jeweils unter und über fünfzehn Minuten sowie einen Jurypreis und einen Teampreis. Die beiden Publikumspreise sind jeweils mit 750 Euro, der Jurypreis mit 1000 Euro und der Teampreis mit 500 Euro dotiert.

Preisträger Kategorie Jurypreis 

 2013 Komm und spiel (Daria Belova)
 2014 The Chicken (Una Gunjak)
 2015 Bauangriff (Laura Engelhardt)
 2016 The Chop (Lewis Rose)
 2017 Euna (Seung-Hyun Chong)
 2018 Cavello (Sven Bresser)
 2019 Till the End of the World (Florence Bouvy)
 2020 Provence (Kato de Boek)
 2021 Selina (Greta Benkelmann)

Preisträger Kategorie Publikumspreis unter 15 Minuten 

 2013 Grünes Gold (Barbara Marheineke)
 2014 Discipline (Christophe M. Saber)
 2015 Die Badewanne (Tim Ellrich)
 2016 Die Hochzeitspolizei (Rogier Hardeman)
 2017 Cenizo – Ashen (Jon Mikel Caballero)
 2018 Game Night (Jan van Gorkum)
 2019 Moon Drops (Yoram Ever-Hadani)
 2020 Calvary (Lluìs Margarite)
 2021 The Handyman (Nicholas Clifford)

Preisträger Kategorie Publikumspreis über 15 Minuten 

 2013 Stufe 3 (Nathan Nill)
 2014 Alerik (Vuk Mitevskil)
 2015 Sadakat (Ilker Catak)
 2016 Dot (Tali Barde)
 2017 Les Bigorneaux – The Winkles (Alice Vial)
 2018 El Escarabajo al final de la calle – The Beetle at the end of the street (Joan Vives Lozano)
 2019 Wiki (Veronica Andersson)
 2020 Archibald’s Syndrom (Daniel Perez)
 2021 Shooom’s Odyssey (Julien Bisaro)

Preisträger Kategorie Teampreis 

 2019 Till the End of the World (Florence Bouvy)
 2020 The Verdict in the Case of K. (Özgür Anil)
 2021 Shooom’s Odyssey (Julien Bisaro)

Weblinks 

 Webseite des Filmfest Düsseldorf
 Filmfreeway Seite des Filmfest Düsseldorf

Einzelnachweise 

Veranstaltung in Düsseldorf
Filmfestival in Nordrhein-Westfalen
Erstveranstaltung 2003